Кюлюнке́н (Томпо́ Кюлюнке́н) — село в Томпонском районе (улусе) Республики Саха (Якутия) России.Расположено на высоте 642 метра выше уровня моря.

География 
В селе происходят землетрясения в среднем раз в 50 лет силой в 5-6 баллов по Шкале Рихтера.

Климат 
Зима продолжительная и весьма суровая, чаще всего самый холодный месяц — декабрь, почти столь же студёный месяц-январь. С ноября по февраль оттепели исключены. Среднемесячная температура января составляет −46.9 градусов, минимальная годовая −57.8 градусов. В декабре и январе дневная температура редко повышается до −30 градусов. Лето умеренно-жаркое и относительно короткое. Максимальная годовая температура +37.3 градусов. Переходные сезоны короткие и холодные, с прохладными днями и морозными ночами. Ночные заморозки возможны в любой месяц летом. Средняя продолжительность периода без оттепелей — с начала октября до середины апреля.

Этимология 
Наименования населённых пунктов передаются из поколения в поколение, сохраняя самобытность народов и передавая культурную информацию. Наиболее продуктивный способ богатых и разнообразных географических названий — аборигенные (эвенские и эвенкийские) ойконимы, которые в топонимике республики занимают одно из ведущих мест. Большинство географических названий образованы характерным для топоформантов способом — присоединением в основе аффиксов (-ма, -нча, -кан, -ра, -кит и др.) из эвенского и эвенкийского языков. Большинство названий имеет происхождение из тунгусо-маньчжурских языков, образованых от названий рек, озёр и других водоёмов. Они сохраняются и в XXI веке, хотя молодёжь не всегда знает происхождение наименований населённых пунктов на территориях, где происходило расселение тунгусских народов и толкует географические названия по созвучию или аналогии .

Примечания 

Населённые пункты Томпонского улуса